Der Dreiband Grand Prix 1996/5 war das 68. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 9. bis zum 11. Mai 1996 im österreichischen Velden statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als „CASINO DREIBAND GRAND PRIX 1996“ ausgetragen.

Geschichte 
Dick Jaspers gewann in Velden seinen achten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Torbjörn Blomdahl mit 3:2 Sätzen. Platz drei sicherte sich der Niederländer Raimond Burgman durch einen 2:1-Sieg gegen Raymond Ceulemans.

Turniermodus 
Es wurde eine Qualifikationsrunde gespielt. In der qualifizierten sich 10 Spieler für die Grundrunde im Hauptturnier und trafen auf 14 gesetzte Spieler. Das komplette Turnier (bis auf das Spiel um Platz drei) wurde mit drei Gewinnsätzen gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie
In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

Hauptturnier

Grundrunde

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1996/5
Karambolageveranstaltung 1996
Billardturnier in Velden am Wörther See